Rondane Kwartet, een Nederlands kwartet dat zich toelegt op de uitvoering van de composities voor vier vleugels van Simeon ten Holt;
 Nationaal park Rondane, een nationaal park in het midden van Noorwegen.